Livornesi – abitanti di Livorno Ferraris
Livornesi – abitanti di Livorno
Livornesi – abitanti di Valle Benedetta